Karakteristieke functie (kansrekening), een term uit de kansrekening
 Indicatorfunctie, een term uit de verzamelingenleer